

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 4 podstawowe
 Orłów – część wsi Esterka w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Nowy Kawęczyn 
 Orłów – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Słomniki 
 Orłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Nowa Sucha 
 Orłów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Jastrząb 
 Orłów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Borowa

Zobacz też 
 Orłów Drewniany,  Orłów Drewniany-Kolonia, Orłów Murowany, Orłów Murowany-Kolonia,
 Orłowo, Orłówka, Orłówko, Orłów-Kolonia, Orłów-Parcel

Linki zewnętrzne